Sezona 1994./95. Prve Češke nogometne lige bila je druga po redu sezona najvišeg ranga nogometnog natjecanja u Češkoj. Sezona je započela 5. srpnja 1994., a završila 11. lipnja 1995. 

Sparta Prag po drugi put osvojila je naslov češkog prvaka, sa šest bodova prednosti ispred drugoplasiranog gradskog rivala Slavije. Najboljim strijelcem sezone proglašen je Radek Drulák, igrač FK Drnovica, s 15 postignutih pogodaka.

Konačna ljestvica 
Konačna ljestvica klubova nakon odigranih svih 30 kola.

Poz - Završna pozicija; U = Odigrane utakmice; P = Pobjede; N = Neriješene utakmice; I = Izgubljene utakmice; F = Dani golovi; A = Primljeni golovi; GR = Gol razlika; Bod = Osvojeni bodovi

Najbolji strijelci

Izvori 

Prva češka nogometna liga po sezonama